Roe River ist der Name folgender Flüsse:

 Roe River (Hay River) in Alberta, Kanada
 Roe River (Missouri River) in Montana, Vereinigte Staaten
 Roe River (Timorsee) im Nordwesten Australiens